Суздалка

 Суздалка — жилой район в Ярославле.
 Суздалка — село в Доволенском районе Новосибирской области.